Ferdinand puede referirse a:

 Ferdinand: película de animación estadounidense de 2017, dirigida por Carlos Saldanha.
 Ferdinand: cazacarros pesado de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.